Кубок Австрії з футболу 2006–2007 — 73-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул втретє поспіль здобула Аустрія (Відень).

Календар

Попередній раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 липня 2006

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 липня 2006

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 липня 2006

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 серпня 2006

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 серпня 2006

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 серпня 2006

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 серпня 2006

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 серпня 2006

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 серпня 2006

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 серпня 2006

|}

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 вересня 2006

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 вересня 2006

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 жовтня 2006

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 жовтня 2006

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 жовтня 2006

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 листопада 2006

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 листопада 2006

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 листопада 2006

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 березня 2007

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 квітня 2007

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 квітня 2007

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на soccerway 
 Кубок Австрії на rsssf  

2006—2007
Австрія
Австрія
2006 в австрійському спорті
2007 в австрійському спорті